Talbot kan som auktorsförkortning betyda:

 Mignon Talbot
 Frank Hamilton Talbot
 George Talbot (1882–1952)

Robotskapade auktorsförkortningar